Antonsen ist der Familienname folgender Personen:

 Anders Antonsen (* 1997), dänischer Badmintonspieler
 Elmer H. Antonsen (1929–2008), US-amerikanischer Linguist und Philologe
 Kasper Antonsen (* 1994), dänischer Badmintonspieler
 Ole Edvard Antonsen (* 1962), norwegischer Musiker
 René Antonsen (* 1992), dänischer Handballspieler

Siehe auch:
 Antonsson